IEX steht für:
 Internet Expo, eine ehemalige Schweizer Informatikmesse, siehe Orbit-iEX
 Ion exchange chromatography, siehe Ionenaustauschchromatografie 
 iEx, ein Dienstprogramm für Windows XP
 Investors Exchange, eine amerikanische Börse, die Hochfrequenzhandel ausschließt

IEx steht für:
 Interexpress, ehemalige Zuggattung für internationale Schnellzüge

Abkürzung